

Patronymie 
 Hélène Fillières, actrice, scénariste et réalisatrice française.
 Sophie Fillières, réalisatrice et scénariste française, sœur de la précédente.

Toponymie 
 Fillières, commune française du département de Meurthe-et-Moselle.

Homophones